Album de famille peut désigner :
 Album de famille, un roman américain de Danielle Steel ;
 Album de famille, un film documentaire suisse réalisé par Fernand Melgar, sorti en 1993.
  (), une mini-série de Jack Bender de 1994 ;  
 Album de famille, un film franco-germano-roumano-turc de Mehmet Can Mertoğlu.

L'Album de famille peut désigner :
 L'Album de famille, un coffret musical du groupe québécois Beau Dommage.